Kącik peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Kącik, un village de la voïvodie de Łódź
 Kącik, un village de la voïvodie de Poméranie